Casais ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Casais (Alcofra)
 Casais (Lousada), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lousada
 Casais (São Martinho do Bispo)
 Casais (Tendais)
 Casais (Tomar), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tomar
 Casais (Vilarinho)

Casais ist der Name folgender Personen:
 Adolfo Casais Monteiro (1908–1972), portugiesischer Schriftsteller